Ли Джон Хва (; 20 июля 1963, Тхонъён, Республика Корея) — южнокорейский футболист, играл на позиции защитника.

Выступал за клубы «Хёндэ Хорани» и «Чхонан Ильва Чунма», а также национальную сборную Южной Кореи.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1986 году выступлениями за команду клуба «Хёндэ Хорани», в которой провел пять сезонов, приняв участие в 56 матчах чемпионата.

В состав клуба «Чхонан Ильва Чунма» присоединился в 1991 году. Завершил профессиональную карьеру выступлениями за команду из Чхонана в 1996 году, проведя за это время 106 матчей в национальном чемпионате.

Выступления за сборную 
В 1994 году был включён в заявку национальной сборной Южной Кореи для участия в финальной части чемпионата мира 1994 года в США. В рамках подготовки к этому турниру дебютировал в играх за национальную команду в товарищеском контрольном матче против сборной Эквадора, однако эта игра так и осталась для него единственной в форме сборной — ни на самом турнире, ни после него на поле в составе главной команды страны не выходил.

Статистика выступлений

Клубная 

Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты Республики Корея
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Соннам»